En Pologne, Podszkle peut désigner :
 Podszkle, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Podszkle, un village dans la voïvodie de Lubusz